Turneul de tenis de la Wimbledon 2008 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la  All England Lawn Tennis and Croquet Club la Wimbledon, Londra, Regatul Unit. A fost cea de-a 122-a ediție a Campionatului de la Wimbledon și a avut loc între 23 iunie și 6 iulie 2008. A fost al treilea eveniment de tenis de Grand Slam al anului.

Jucătorul spaniol Rafael Nadal a câștigat primul titlu la Wimbledon din cariera sa; a fost primul turneu major pe care l-a câștigat în afară de French Open. Nadal l-a învins în finală pe campionul en-titre de cinci ori Roger Federer, în ceea ce mulți consideră cel mai mare meci de tenis din toate timpurile. A fost al doilea meci ca durată din istoria Wimbledon, un meci care a durat 4 ore și 48 de minute și cu două întârzieri cauzate de ploaie. Finala s-a întins pe parcursul a șapte ore și s-a încheiat chiar înainte de căderea nopții.

La simplu feminin, Venus Williams și-a revendicat al cincilea titlu și prima victorie asupra surorii ei Serena într-o finală de la Wimbledon (le pierduse pe precedentele două). Ana Ivanovic, Jelena Janković, Maria Șarapova și Svetlana Kuznetsova s-au aflat în competiție pentru prima poziție din clasamentul WTA. Ivanovic și-a păstrat primul loc în ciuda faptului că a pierdut în runda a treia în fața lui Zheng Jie. Janković, Șarapova și Kuznetsova au pierdut și ele în primele patru runde. Acesta a marcat pentru prima dată în istoria Wimbledon când nici una dintre primele patru cap de serie feminine nu a avansat în sferturile de finală.

Performanțele britanicilor Andy Murray la simplu masculin și Laura Robson la simplu fete au reușit să trezească un interes semnificativ.

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Note

Legături externe 
 

2008
Wimbledon